El término especie puede referirse a:

Un elemento de la naturaleza, perteneciente a alguno de los tres reinos tradicionales (animal, vegetal y mineral), clasificación ya obsoleta, y que en la actualidad es objeto de estudio por:
La biología:
especie, término usado en biología sistemática o en taxonomía para referirse a cada uno de los grupos en que se dividen los géneros.
La química:
especie química
La geología
especie mineral: una sustancia natural y homogénea, de origen inorgánico, con una composición química definida, dentro de ciertos límites, que posee unas propiedades características y que, generalmente, tiene estructura cristalina.

Un concepto jurídico:
Especie o cuerpo cierto, cosa determinada en género y cantidad.

Un concepto económico:
pago en especie o renta en especie, pago o renta que se realiza con mercancías, por oposición al pago o renta que se realiza en dinero.
 Species, película de ciencia ficción de 1995 protagonizada por Natasha Henstridge. 
No conviene confundir con especias, sustancia vegetal aromática que sirve de condimento.

Notas